MJA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manja (Madagascar)